Aleksander Enholc (1892–1968) – polski działacz kalwiński i ekumeniczny, w latach 1920–1967 dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie (obecnie Towarzystwo Biblijne w Polsce).
 Barbara Enholc-Narzyńska (1931–2019) –  polska działaczka ekumeniczna, w latach 1967–2003 dyrektor Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie i następnie Towarzystwa Biblijnego w Polsce.